{| class=wikitable 
! style="background: silver"|Nom
! style="background: silver"|Designacióprovisional
! style="background: silver"|Data de descobriment
! style="background: silver"|Lloc de descobriment
! style="background: silver"|Descobridor/s
|-
| 214201 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214202 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214203 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214204 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214205 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214206 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214207 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214208 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214209 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214210 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214211 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214212 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214213 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214214 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214215 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214216 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214217 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214218 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214219 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214220 - || ||  || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 214221 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214222 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214223 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214224 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214225 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214226 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214227 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214228 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214229 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214230 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214231 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214232 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214233 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214234 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214235 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214236 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214237 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214238 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214239 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214240 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214241 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214242 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214243 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214244 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214245 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214246 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214247 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214248 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214249 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214250 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214251 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214252 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214253 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214254 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214255 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214256 - || ||  || Mayhill || A. Lowe
|-
| 214257 - || ||  || Junk Bond || Junk Bond
|-
| 214258 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214259 - || ||  || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 214260 - || ||  || Goodricke-Pigott || V. Reddy
|-
| 214261 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214262 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214263 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214264 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214265 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214266 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214267 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214268 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214269 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214270 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214271 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214272 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214273 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214274 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214275 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214276 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214277 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214278 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214279 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214280 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214281 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214282 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214283 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214284 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214285 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214286 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214287 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214288 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214289 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214290 - || ||  || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 214291 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214292 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214293 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214294 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214295 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214296 - || ||  || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 214297 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214298 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 214299 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214300 - || ||  || Socorro || LINEAR
|}

 
4